Bohdanówka – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim
 Bohdanówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie krzemienieckim